Jarosław – imię słowiańskie
 Jarosław – miasto w Rosji
 Jarosław – miasto w województwie podkarpackim, w powiecie jarosławskim
 Jarosław – wieś w województwie dolnośląskim, w powiecie średzkim, w gminie Udanin
 Jarosław – osada w województwie zachodniopomorskim, w powiecie drawskim, w gminie Złocieniec
 Jarosław – gmina wiejska w województwie podkarpackim, w powiecie jarosławskim
 Jarosław – stacja kolejowa w Jarosławiu w Polsce, położona w województwie podkarpackim
 Jarosław – polski herb szlachecki
 Jarosław – część Józefowa
 Jarosławl-Gławnyj – stacja kolejowa w Jarosławiu w Rosji

Zobacz też 

 JKS 1909 Jarosław
 Garnizon Jarosław
 Stary Jarosław